Matías Campos puede referirse a:

 Matías Campos López (1991-), futbolista chileno, actualmente en Everton de Viña del Mar;
 Matías Campos Toro (1989-), exfutbolista chileno.